Natalia Pablos Sanchón (Madrid, 15 d'octubre de 1985) és una davantera de futbol internacional des de 2005 per Espanya, amb la qual ha jugat el Mundial 2015, A la Lliga de Campions ha arribat al quarts de final amb el Bristol City.

Trajectòria

Referències 

Davanteres de futbol femení
Futbolistes femenines internacionals amb Espanya
Futbolistes de l'Arsenal Ladies Football Club
Futbolistes del Rayo Vallecano (femení)
Futbolistes madrilenyes
Naixements del 1985